Лас Азулес има више значења:

 Лас Азулес (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Азулес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику